TBC1D17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 648 амінокислот, а молекулярна маса — 72 728.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, автофагія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Активатори ГТФ-аз